Rača, città della Serbia nel Distretto di Šumadija
Râca, comune della Romania nel distretto di Argeș
Rača, quartiere di Bratislava, capitale della Slovacchia

Pagine correlate 
 Rakha